Milltown :
 Milltown (Comté de Cavan), village irlandais
Milltown (Dublin)
Milltown Cross
Milltown (Kentucky)
Milltown (New Jersey)

 Île Milltown, une île de l'État de Washington aux États-Unis.

Homonymie de toponyme